Ryūhō puede referirse a:

 Ryūhō Masayoshi.- Luchador de sumo.
 Ryūhō (portaaviones).- Portaaviones de la Armada Imperial Japonesa.
Ryuho del dragón